Baños hace referencia a varios artículos:

Definición

Edificios
 Baños públicos, 
 Casa de baños

Baños árabes
 baño turco o baños árabes:
 Baños árabes (Gerona)
 Baños árabes (Chinchilla de Montearagón)
 Baños árabes (Torres Torres)
 Baños árabes de Ferreira
 Baños árabes de Palomares del Río
 Baños árabes de Hernando de Zafra
 Baños árabes de La Zubia
 Baños árabes de Cogollos Vega
 Baños árabes de Santa María (Córdoba)
 Baños califales (Córdoba)

 Baños cristianos medievales
 Baños del Almirante (Valencia)

Geografía
Baños (Ecuador), cantón de la provincia de Tungurahua, [[Ecuador.
Peñón de los Baños, formación rocosa al norte de Ciudad de México.
Baños de Apoquindo, antiguo balneario en Chile.
San Antonio de los Baños, municipio cubano;

En España 
Baños de Ebro, municipio de Álava.
Baños de Valdearados, localidad y municipio de la provincia de Burgos.
Baños de Montemayor, localidad y municipio de la provincia de Cáceres.
Los Baños (Granada), localidad del municipio de Cortes y Graena, provincia de Granada.
Castillo de Baños, localidad del municipio de Polopos, provincia de Granada.
Baños de Tajo, localidad y municipio de la provincia de Guadalajara.
Baños de Panticosa, localidad del municipio de Panticosa, provincia de Huesca.
Baños de la Encina, localidad y municipio de la provincia de Jaén.
Los Baños (Jaén), localidad del municipio de Frailes, provincia de Jaén.
Baños de Agua Hedionda, localidad del municipio de Martos, provincia de Jaén.
Baños de Rioja, localidad y municipio de La Rioja.
Baños de Río Tobía, localidad y municipio de La Rioja.
San Pedro de Baños, lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
Baños de Vilo, localidad del municipio de Periana, provincia de Málaga.
Los Baños (Abanilla), localidad del municipio de Abanilla, Región de Murcia.
Los Baños (Archena), localidad del municipio de Archena, Región de Murcia.
Baños de Gilico, localidad del municipio de Calasparra, Región de Murcia.
Los Baños (Fortuna), localidad del municipio de Fortuna, Región de Murcia.
Los Baños (Mula), localidad del municipio de Mula, Región de Murcia.
Baños y Mendigo, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
Os Baños (Bande), lugar y parroquia del concello de Bande, provincia de Orense.
Baños de Molgas, concello de la provincia de Orense.
Baños de Molgas (parroquia), lugar y parroquia del concello de Baños de Molgas, provincia de Orense.
Os Baños (Lobios), lugar de la parroquia de Río Caldo, concello de Lobios, provincia de Orense.
Baños (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega, provincia de Orense.
Venta de Baños, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
Baños de Cerrato, localidad del municipio de Venta de Baños, provincia de Palencia.
Baños de la Peña, localidad del municipio de Respenda de la Peña, provincia de Palencia.
Baños (Tuy), lugar de la parroquia de Caldelas, concello de Tuy, provincia de Pontevedra.
Baños de Calzadilla del Campo, localidad del municipio de Gejuelo del Barro, provincia de Salamanca.
Baños de Ledesma, localidad del municipio de Vega de Tirados, provincia de Salamanca.
Segura de los Baños, localidad y municipio de la provincia de Teruel.
Baños de San Antonio, localidad del municipio de Ayora, provincia de Valencia.

Perú 
 Baños, municipio de la provincia de Dos de Mayo, Región de Huánuco.
 Baños del Inca, municipio de la provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.

Personas 
 Francisco de Baños, mesonero español del ;
 Ramón de Baños (1890-1986), director y guionista español;
 Roque Baños (n. 1968), músico español;
 Samuel Baños (n. 1979), futbolista español.